Basílica de San Agustín es el nombre de varios edificios religiosos construidos en honor de un santo llamado Agustín.

 Basílica de San Agustín, basílica en la ciudad de Annaba, Argelia;
 Basílica de San Agustín, basílica en la ciudad de Milán, Italia;
 Basílica de San Agustín, basílica en la ciudad de Nápoles, Italia;
 Basílica de San Agustín (in Campo Marzio), basílica en la ciudad de Roma, Italia.